Le championnat de France de football 1962-1963 a vu la victoire de l'AS Monaco pour la vingt-cinquième levée du championnat de football professionnel français de première division. Les Monégasques devancent le Stade de Reims, tenant du titre, et s'offrent leur deuxième titre de champion de France, ainsi que le doublé coupe-championnat.

Clubs participants

Résultats

Classement final 
En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.

 L'AS Monaco étant qualifiée pour la Coupe des clubs champions européens en tant que champion, sa place en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe va au finaliste de la Coupe de France, à savoir l'Olympique lyonnais.
 En raison du passage de la D1 à 18 clubs, seuls les deux premiers du classement de D2 obtiennent la montée en D1, à savoir l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes.

Anecdotes 
 Le gardien de l'AS Monaco, Jean-Claude « Pablo » Hernandez, inscrit face à l'US Valenciennes-Anzin un but d'une sublime reprise de volée des 20m. Il est le premier gardien dans le championnat de France à marquer un but.

Les champions de France

Buteurs 

 

1962-1963
Football 1962-1963
Football 1962-1963
Football en France en 1962
Football en France en 1963